Holiny mohou být:
 holínky – obuv
 holina (lesnictví) – holá, nezalesněná plocha
 zástupce proteinů holinů – z angl. slova „hole“-otvor